Soós András (?–?) könyvtáros
 Soós András (1921–1985) humorista, szerkesztő, dramaturg, konferanszié
 Soós András (1954) zeneszerző, karnagy
 Soós András (?) Junior Prima díjas zenész